Városmajori Kós Károly Általános Iskola, Budapest, Városmajor u. 59.
 Városmajori Gimnázium, Budapest, Városmajor utca 71.